Vörös György (1959–2021) tollaslabdázó
 Vörös György (?) matematikus